Гарем — закрытая и охраняемая жилая часть дворца или дома, в которой жили жёны и наложницы высокопоставленного восточного государственного деятеля.
 Гарем — жанр манги и аниме.
 Гарем — порт в Ускюдаре (Турция).

Фильмы 
 Гарем (реалити-шоу)